Old Commercial Room es una empresa alemana (con sede en Hamburgo) que envasa productos de alimentación desde el año 1795. Se ha especializado en productos de la Gastronomía de Baja Sajonia llegando a ofrecer el plato Labskaus enlatado. Sus productos se pueden encontrar en las tiendas "delikatessen" de Baja Sajonia.

Véase también 
Labskaus. Uno de los principales productos enlatados de la compañía.

Referencias externas 
Página oficial de Old Commercial Room

Empresas de Alemania